Equity (engl. Fairness, Gerechtigkeit) steht für:

 Equity (Recht), im angloamerikanischen Recht Regeln zur Ergänzung des Common Law
 Equity (Schiff), ein britischer Frachter und deutsches Hilfsschiff im Ersten Weltkrieg
 Equity – Das Geld, die Macht und die Frauen, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2016

steht im weiteren Sinne für:

 Private Equity, eine Form der Kapitalbeteiligung
 Eigenkapital, ein Teil der Passivseite der Bilanz